Brobykan syfta på:

 Broby, Börje – en by i norra delen av Börje socken i Uppsala kommun
 Broby, Funbo – en by i Funbo socken i Uppsala kommun